Malmö FF 2023 är Malmö FF:s 115:e säsong, deras 88:e i Allsvenskan och deras 23:e raka säsong i ligan.

Spelare

Spelartruppen

Träningsmatcher

Tävlingar

Svenska cupen 2022/2023

Gruppspel
Tabell

Matcher

Referenser 

2023
Fotbollssäsongen 2023 efter lag
Fotboll i Sverige 2023